Серия A 2001/2002 — 70-й сезон чемпионата Италии по футболу. Первый матч прошёл 25 августа 2001 года, последние — 5 мая 2002 года. «Ювентус» в 26-й раз за свою историю завоевал титул чемпиона.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|}

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Серии А
 Результаты матчей
 Статистика сезона
 Составы команд

2001/2002
Футбол в Италии в 2001 году
Футбол в Италии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002